Dilla (Ethiopië), een stad in Ethiopië
 Dilla (Somalië), een stad in Somalië